Bowman Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Bowman Creek (Colorado) im Gunnison County (Colorado)  
 Bowman Creek (Florida) im Escambia County (Florida)  
 Bowman Creek (Schoharie Creek) im Schenectady County (New York)  
 Bowman Creek (Susquehanna River) im Wyoming County (Pennsylvania)